HDM est un sigle, qui peut signifier :
 homme du milieu, par référence à l'attaque de l'homme du milieu ;
  (en français, matière noire chaude), l'un des modèles de matière noire.